Bacterial Overgrowth Syndrome steht für:

 Dünndarmfehlbesiedlung
 Bakterielle Übersiedelung der Haut